Anchesenpepi III. byla staroegyptská královna ze 6. dynastie, manželka faraona Pepiho II. Byla pojmenována po své babičce Anchesenpepi I. Anchesenpepi III. byla dcerou Merenrea I., její manžel, faraon Pepi II., byl tedy její strýc.

Anchesenpepi III byla pohřbena v pyramidě poblíž pyramidy Pepiho I.

Reference 

Staroegyptské královny
6. dynastie
Ženy
Ženy v 23. století př. n. l.